

Aziende 
 Callaway Cars – casa automobilistica statunitense
 Callaway Golf – azienda statunitense produttrice di equipaggiamento da golf

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Callaway – città della contea di Bay, Florida
 Callaway – città della contea di Becker, Minnesota
 Callaway – villaggio della contea di Custer, Nebraska